Джей-ліга 2006 — 14-й сезон чемпіонату Японії з футболу. Титул у 1-й раз здобула Урава Ред Даймондс.

Турнірна таблиця

Символічна збірна 
Символічна збірна чемпіонату:
 Кавагуті Йосікацу
 Танака Маркус Туліо
 Ямагуті Сатосі
 Кадзі Акіра
 Судзукі Кейта
 Абе Юкі
 Накамура Кенго
 Танігуті Хіроюкі
 Ендо Ясухіто
 Вашингтон
 Магно Алвес

Примітки

Джерела 
RSSSF 

2006 у футболі
Чемпіонат Японії з футболу